Africa har flere betydninger:

Africa (romersk provins) – en romersk provins.
Africa (Toto sang) – en sang af bandet Toto.

Se også
Afrika – jordens tredjestørste kontinent